La Coppa Davis 1946 è stata la 35ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Al trofeo venne dato il nome del fondatore del torneo: Dwight Filley Davis morto nel 1945. Vi hanno partecipato 17 nazioni: 12 nella zona europea e 5 nella zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia, detentrice del titolo, nel challenge round che si è disputato al Kooyong Stadium di Melbourne in Australia dal 26 al 30 dicembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1946
 1946